Letum oder auch Letus bezeichnet zwei Personifikationen des Todes in der römischen Mythologie:

 die lateinische Entsprechung des griechischen Todesgottes, siehe  Thanatos
 die lateinische Entsprechung der griechischen Keres, siehe Ker
Siehe auch:
 Mors
 Tenebrae